Voss  är ett efternamn, som förekommer i Tyskland och i Norge. Det uttalas Foss på tyska men Voss på norska.

Personer med efternamnet
 Aasta Voss (1914–1994), norsk skådespelare
 Albert Voss (1837–1906),  en tysk arkeolog och museiman
 Bertil Voss (1927–2009), svensk jurist, regeringsråd
 Carl Voss (1907–1993), amerikansk ishockeyspelare
 Charles Voss (1815–1882), tysk kompositör och pianist
 Christina Voss (född 1952), tysk handbollsspelare
 Ernst Voss (1842–1920), tysk redare och varvsägare
 Fredrik Voss (1805–1849), tysk-svensk gravör, tecknare, målare och kompositör
 Gerardus Joannis Vossius (1577–1649), tysk-nederländsk filolog, teolog och historiker
 Gisela Voss (1917–2005), tysk friidrottare
Gyda Voss (1871–1961), norsk målare
 Hans-Erich Voss (1897–1969), tysk sjömilitär
 James S. Voss (född 1949), amerikansk astronaut
 Janice E. Voss (1956–2012), amerikansk ingenjör och astronaut
 Joachim Andreas Voss (1815–1897), norsk anatom
 Johann Heinrich Voss (1751–1826), tysk poet och översättare
 Johanne Voss (1868–1946), norsk skådespelare
 John Voss (1858–1922), tysk-kanadensisk sjökapten och seglare
 Julie von Voss (1766–1789), tysk hovdam, morganatiskt gift med Fredrik Vilhelm II av Preussen
 Nils Voss (1886–1969), norsk gymnast
 Richard Voss (1851–1918), tysk dramatiker och romanförfattare
 Torsten Voss (född 1963), tysk friidrottare och bobåkare

Tyska efternamn
Norska efternamn